Il singolare del torneo di tennis WTA New Jersey 1979, facente parte del WTA Tour 1979, ha avuto come vincitrice Chris Evert-Lloyd che ha battuto in finale Tracy Austin 6–7, 6–4, 6–1.

Teste di serie 

 Chris Evert-Lloyd (campionessa)
 Tracy Austin (finale)
 Virginia Wade (primo turno)
 Dianne Fromholtz (primo turno)

 Billie Jean King (secondo turno)
 Virginia Ruzici (semifinali)
 Regina Maršíková (quarti di finale)
 Sue Barker (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA New Jersey 1979